Эдуард А́уэр (; род. 7 декабря 1941, Нью-Йорк) — американский пианист, педагог.

Учился в Лос-Анджелесе у Оба Церко и Леонарда Стайна, затем в Джульярдской школе у Розины Левиной и наконец в Париже у Джулиуса Кэтчена. В 1965 г. получил пятую премию Международного конкурса пианистов имени Шопена, в 1966 — пятую премию Международного конкурса имени Чайковского в Москве, в 1967 г. выиграл в Париже Конкурс имени Маргерит Лонг .

Считается специалистом, прежде всего, по творчеству Фридерика Шопена; записал, в частности, альбом со всеми шопеновскими вальсами. Преподаёт в Индианском университете.

Примечания 

Академические музыканты США
Лауреаты конкурса пианистов имени Шопена
Лауреаты конкурса имени королевы Елизаветы